Отаэ́ги () — фамилия, происходящая из Страны Басков. Известные представители:
 Отаэги, Лейре (род. 1977) — испанская кёрлингистка.
 Отаэги, Ойане (род. 1977) — испанская кёрлингистка.